Unterspann ist

 verkürzt für Unterspannbahn
 Unterspann (Pliening), Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern
 der Name von Jule Unterspann (* 1972), deutsche Sängerin und Komponistin